, 1967
 , 1765
 , 1785 
 , 1774
 Симфония № 30 (Хованесс), 1952—1976

 0030